Сезон 2018/19 — 115-й сезон в истории футбольного клуба «Бенфика» и 85-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе португальского чемпионата.

Сезон начался 7 августа 2018 года с квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершился 18 мая 2019 года последним туром Примейры.

«Бенфика» приняла участие в пяти официальных турнирах: чемпионате, Кубке Португалии, Кубке португальской лиги, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В чемпионате «Бенфика» заняла первое место, выиграв рекордный 37-й чемпионский титул.

В Кубке Португалии и Кубке португальской лиги «Бенфика» дошла до полуфиналов, проиграв «Спортингу» и «Порту» соответственно.

В групповом этапе Лиги чемпионов «Бенфика» сыграла в девятый раз, что является рекордом среди всех португальских клубов и четвёртым показателем среди всех европейских клубов. Дважды проиграв на «Эштадиу да Луш» в Лиге чемпионов, команда установила «антирекорд», не выиграв в этом турнире пять матчей подряд на домашнем стадионе. «Бенфика» заняла третье место в группе, что давало право сыграть в плей-офф Лиги Европы. Команда дошла до четвертьфинала турнира, выбыв из турнира по правилу выездного гола после матчей с франкфуртским «Айнтрахтом».

Тренерский штаб

Обзор участия в турнирах

Чемпионат Португалии

Турнирная таблица

Результаты по турам

Матчи

Кубок Португалии

Кубок португальской лиги

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд 

«Бенфика» вышла в следующий раунд, выиграв с общим счётом 2:1.

Раунд плей-офф 

«Бенфика» вышла в следующий раунд, выиграв с общим счётом 5:2.

Групповой этап

Лига Европы УЕФА

Стадия плей-офф

1/16 финала 

«Бенфика» вышла в следующий раунд, выиграв с общим счётом 2:1.

1/8 финала 

«Бенфика» вышла в следующий раунд, выиграв с общим счётом 3:1.

Четвертьфинал 

«Бенфика» выбыла из турнира по правилу выездного гола.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сезоны ФК «Бенфика» Лиссабон
Бенфика